1. liga słoweńska w piłce siatkowej mężczyzn 2000/2001 (oficjalnie 1. državna odbojkarska liga 2000/2001, w skrócie 1. DOL 2000/2001) – 10. sezon mistrzostw Słowenii zorganizowany przez Słoweński Związek Piłki Siatkowej (Odbojkarska zveza Slovenije, OZS).

W sezonie 2000/2001 w 1. lidze uczestniczyło 10 drużyn. Z 2. ligi dołączyły dwa kluby:  i . Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej zespoły rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy play-off, natomiast dwie najgorsze spadły do 2. ligi. Faza play-off obejmowała ćwierćfinały, półfinały, mecze o 3. miejsce oraz finały.

Po raz pierwszy mistrzem Słowenii został , który w finałach fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął klub . Do 2. ligi spadły kluby  i .

Drużyny uczestniczące 

Uwaga: Kluby  i  nie zgłosiły się do europejskich pucharów.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Słowenii
2000 w piłce siatkowej
2001 w piłce siatkowej
2000 w Słowenii
2001 w Słowenii